Il singolare del Bank of the West Classic 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Martina Hingis era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 6–0, 6–2 Conchita Martínez.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Martina Hingis (campionessa)
  Monica Seles (quarti di finale)
  Amanda Coetzer (semifinali)
  Lindsay Davenport (semifinali)

 Mary Pierce (primo turno) 
 Conchita Martínez (finale) 
 Kimberly Po (quarti di finale) 
 Lisa Raymond (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Bank of the West Classic 1997